Sparkassen Cup 2000 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2000 является 11-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Лейпциге с 30 октября по 5 ноября 2000 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в зале осенью того сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Натали Тозья (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ким Клейстерс выигрывает свой 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Лиховцева в 3й раз за карьеру уступает в финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Аранча Санчес-Викарио выигрывает 2й титул в сезоне и 61й за карьеру в туре ассоциации.
 Анн-Гаэль Сидо с третьей попытки побеждает в финале турнира ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sparkassen Cup

 WTA Тур 2000

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Октябрь 2000 года
Ноябрь 2000 года
2000